Cándida Isabel del Castillo, appelée Clara del Monte dans certains livres de son fils, est une journaliste anarcho-communiste espagnole.

Biographie 
Dans les années 1930, Cándida del Castillo, journaliste , livre ses deux amants fascistes aux services secrets républicains ; son mari, Georges Franton, part vivre en France quand leur enfant a deux ans. Elle est proche du parti républicain de Manuel Azaña.

En 1936 et 1937, elle s'inquiète du sort de prisonniers politiques, ce qui lui vaut d'être envoyée en prison par les forces républicaines. Elle est plus tard condamnée à mort par les franquistes. Del Monte et son fils, Michel del Castillo, fuient l'Espagne pour la France le 8 mars 1939. 

Del Monte et son fils sont dénoncés aux autorités par Franton et internés au camp de Rieucros, à Mende. Son fils et elle parviennent à s'en enfuir, mais en août 1942, elle s'évade de Marseille en livrant son fils aux Allemands comme otage.

Postérité 
Michel del Castillo lui consacre plusieurs de ses romans, dont Tanguy, La Gloire de Dina, Rue des Archives et Les Étoiles froides.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 

Journaliste espagnole